Patricia Spehar (1975 -), Miss France 1997.
 Robert Spehar (1970 -), ancien footballeur croate.